Vasili Rotsjev (1951) (1951), Russisch langlaufer en vader van onderstaande langlaufer
 Vasili Rotsjev (1980) (1980), Russisch langlaufer en zoon van bovenstaande langlaufer